Модра-над-Цирохоу () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположен в северо-восточной части Словакии на северных склонах Вигорлату в долине Цирохи.

История 
Впервые упоминается в 1451 году.

В селе есть римо-католический костел с 1764 года построенный в стиле барокко, после пожара в 1807 году обновлен, перестроен в 1940–1942 годах.

Население 
В селе проживает 1 013 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,43 %,
 русины — 0,19 %,
 венгры — 0,19 %,
 чехи — 0,19 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 99,24 %,
 греко-католики — 0,48 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 0,29 %.

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии